Sande steht für:

 Sande (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Sande ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Sande (1909–??), argentinischer Sprinter
 Carel Eliza van der Sande Lacoste (1860–1894), niederländischer Porträtmaler und Zeichner
 Christopher Sande (* 1964), kenianischer Boxer
 Erling Sande (* 1978), norwegischer Politiker
 Hermann van dem Sande, Benediktinerabt (Liesborn)
 Jakob Sande (1906–1967), norwegischer Schriftsteller, Dichter und Sänger
 Johannes zum Sande (1802–1878), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Karl von Sande (1877–1951), deutscher Tierarzt und Bakteriologe
 Louis van de Sande (1887–1954), niederländischer Sänger (Bassbariton)
 Michael van de Sande (* 1987), curaçaoischer Fußballschiedsrichter
 Siri Sande (* 1943), norwegische Klassische Archäologin 
 Theo van de Sande (* 1947), niederländischer Kameramann
 Walter Sande (1906–1971), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch: Sande Bakhuyzen

Sande steht für folgende Orte:

 Sande (Friesland), Gemeinde im Landkreis Friesland 
 Sande (Paderborn), Stadtteil von Paderborn 
 Enge-Sande, Nordfriesland
 Sande (Nehmten), Ortsteil von Nehmten, Schleswig-Holstein
 Sande, Dorf in Holstein, siehe Hamburg-Lohbrügge
 Sande, Fischerdorf in Klein Wittensee, Schleswig-Holstein
 Sande (Møre og Romsdal), Kommune in der Provinz Møre og Romsdal, Norwegen
 Sande (Vestfold), ehemalige Kommune in der Provinz Vestfold, Norwegen
 Sande (Sunnfjord), Ort in der Kommune Sunnfjord (Norwegen)
 Sande (Angola), Município in Angola
 Sande (Lamego), Gemeinde im Concelho de Lamego, Portugal
 Sande (Marco de Canaveses), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Marco de Canaveses, Portugal
 Sande (São Clemente), Portugal
 Sande (São Lourenço), Portugal
 Sande (São Martinho), Portugal
 Sande (Vila Nova), Portugal
 Sande (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde, Portugal

Siehe auch:
 Am Sande, Platz in Lüneburg
 Auf dem Sande
 Sante
 Sand (Begriffsklärung)
 Zande